Turneja Grom je bila prva svetovna koncertna turneja srbske folk-pop turbofolk pevke Svetlane Ražnatović- Cece. Turneja se je začela 17. junija leta 2006, z velikim koncertom na beograjskem Ustju, na katerem je pevka zbrala okoli 150 tisoč ljudi. Turneja se je zaključila s koncerti v Avstraliji, decembra leta 2010.

Ceca je na svoji najdaljši turneji doslej (2006. - 2010.) promovirala glasbeni album z naslovom Idealno loša, ki je bil objavljen 17. junija leta 2006. Na koncertih je predstavljala šest novih skladb: Lepi grome moj, Idealno loša, Manta, manta, Žuto pile, Koža pamti in Ponuđen kao počašćen.

Turneja je poleg 12-tih evropskih držav zajela Južno Ameriko in Avstralijo (skupno 63 koncertov).

Posnetek prvega koncerta (na beograjskem Ustju) je bil objavljen na prvem pevkinem DVD-ju - Ušće 2006 live DVD.

Ceco je na turneji spremljala instrumentalna zasedba Premoćni.

Seznam koncertov

Televizijski prenosi koncertov

Tudi v okviru turneje Grom je bilo zanimanje elektronskih medijev po neposrednemu predvajanju Cecinih koncertov veliko.

Repertoar
Glasbeni repertoar se je v štiri leta trajajoči turneji večkrat spreminjal.

Dogodki na turneji

Ceca je v okviru turneje Grom prvič v karieri zapela v Avstraliji.
Poseben gost na koncertu v nemškem mestu Castrop-Rauxel je bil pevec Saša Matić.
Posebni gosti na koncertu v Beogradu (31.12.2009) so bile Zvezde Granda.
Poseben gost na koncertu v Čačku (20. avgust, 2010) je bil pevec Željko Šašić.
Ceca je zaradi velika zanimanja publike v nekaterih evropskih prestolnicah pela večkrat - rekorder s sedmimi koncerti je Zürich.

Sklici

2006 v glasbi
Turneje Cece